Het provinciedistrict Deinze vormde tot 2017 bij de provincieraadsverkiezingen in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen een tussenniveau tussen het kiesarrondissement Gent en de kieskantons Deinze, Destelbergen, Lochristi, Merelbeke, Nazareth en Nevele. Op dit niveau gebeurt de verdeling van de zetels in de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.

Structuur 

 Het kieskanton Deinze omvat de gemeenten Zulte en Deinze.
 Het kieskanton Destelbergen omvat de gemeenten Destelbergen.
 Het kieskanton Lochristi omvat de gemeenten Lochristi, Moerbeke en Wachtebeke.
 Het kieskanton Merelbeke omvat de gemeenten Merelbeke, Melle, Oosterzele en Gavere.
 Het kieskanton Nazareth omvat de gemeenten Nazareth, De Pinte en Sint-Martens-Latem.
 Het kieskanton Nevele omvat de gemeenten Aalter en Nevele.

Geschiedenis 
Het provinciedistrict Deinze werd in 2011 herzien in het kader van het lokaal en provinciaal kiesdecreet van 2011, waarbij voor sommige districten een nieuwe indeling geldt. Tot  2005 bestond dit district uit de aparte provinciedistricten Deinze en Lochristi. Vermits volgens de nieuwe regeling elk provinciedistrict met minstens 6 zetels vertegenwoordigd moet zijn in de provincieraad en ze dat aantal apart na een vermindering van het aantal provincieraadszetels van 84 naar 72 vanaf 2013 niet zouden bereiken, werden de twee districten samengevoegd. Dit district maakt deel uit van het kiesarrondissement Gent dat ook sinds 2011 uitgebreid werd door toevoeging van het arrondissement Eeklo.

Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district 11 van de 72 zetels van de provincie Oost-Vlaanderen toegewezen (voorheen 13 van de 84). Het totaal aantal zetels in de provincieraad van Oost-Vlaanderen werd vanaf 2013 herleid tot 72 (voorheen 84).

Resultaten provincieraadsverkiezingen sinds 1961 
 (*)1981: RAD, 1991: N.V., 1994: B.E.B., VVP

Deinze
Politiek in Deinze